Brendan Finney est un personnage de fiction de la série télévisée New York 911 (Third Watch dans la version originale) interprété par Josh Stewart.

Biographie de fiction 

Le personnage de Brendan Finney est apparu dans la sixième et dernière saison de la série (épisode 3 : Dernières volontés). Jeune flic qui débarque au  District, son arrivée n'est pas du goût d'un de ses collègues, l'officier de police John « Sully » Sullivan (interprété par Skipp Sudduth), qui a travaillé avec le père de ce dernier, devenu chef des Affaires Internes, et le coéquipier de Sully, également le père de Ty Davis (incarné par Coby Bell).

Mais il s'avère que CT, le père de Brendan, est impliqué dans  meurtre du père de Davis. Sully arrive à convaincre d'anciens collègues de témoigner contre le chef des Affaires Internes pour ce meurtre.

Mais CT se suicide et Davis accepte d'aider Brendan à maquiller le suicide en accident afin que sa famille ne perdre la pension.

Dans l'épisode A Chacun son dieu (épisode 20 de la saison 6), il est grièvement blessé à la suite d'un accident de voiture lors d'une intervention avec Davis. 
Côté vie privée, il sort avec l'ambulancière Grace Foster (incarnée par Cara Buono, arrivée à la fin de la cinquième saison). Finney lui a sauvé la vie quand deux personnes l'ont attaquée alors qu'elle était avec Carlos Nieto (incarné par Anthony Ruivivar) en ambulance, pour les médicaments, en tuant l'un des drogués qui menaçait Grace avec une arme à feu.

Dans Adieu Camelot, le dernier épisode de la saison (et de la série), il épouse Grace, qui est enceinte de leur enfant, et travaille à la brigade criminelle sous les ordres de Davis.

Source 

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Policier de fiction